Тремуй () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Тремуй () — коммуна во Франции, в департаменте Канталь